Шпильовий Леонід Вікторович (* 1952) — український науковець, дослідник, винахідник, кандидат технічних наук, член Донецького відділення Наукового Товариства імені Шевченка, один з фундаторів НРУ на Донбасі.
 Шпильовий Петро Іванович (1907—1961) — радянський партійний і державний діяч, депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання і Верховної Ради УРСР 1-го скликання.